Зимбру има више значења:

 Зимбру (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Зимбру (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Зимбру (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији